The Man of God – cortometraggio del 1915 diretto da George Terwilliger
The Man of God – documentario del 2014 diretto da Takeshi Inamura